Die Ewige Tabelle der A-Junioren-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der A-Junioren-Bundesliga seit ihrer Gründung 2003. Die höchste Spielklasse der deutschen U19-Fußballmannschaften ist in drei Staffeln unterteilt. Nach der Saison 2002/03 wurde die zuvor fünfgleisige Regionalliga mit den Staffeln Nord, Nordost, Süd, Südwest und West jeweils zu den drei Bundesliga-Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West zusammengelegt.

A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost.
 !! ↓Abstiege !! Spielzeiten
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 1 || 2003–15, 2021–
 || 2 || 2004–13, 2015–17,2019–
 || 2 || 2003–05, 2008/09,2011–
 || 5 || 2003–05, 2007–10,2012–17, 2018/19,2021/22
 || 5 || 2003/04, 2005/06,2008–14, 2016–19,2020–22
 || 0 || 2014–
 || 4 || 2004/05, 2006/07,2009–11, 2012–18,2019–
 || 2 || 2004–10, 2011–16
 || 3 || 2005/06, 2008–12,2013/14, 2017–
 || 1 || 2013–15, 2016–
 || 2 || 2003–08, 2009/10
 || 2 || 2007–09, 2014–18
 || 4 || 2006–09, 2012/13,2017/18, 2019–22
 || 2 || 2009–13, 2020–22
 || 1 || 2003–07
 || 2 || 2007/08, 2010/11,2018–
 || 1 || 2005–08
 || 1 || 2003–06
 || 1 || 2010–12, 2022–
 || 1 || 2015/16, 2020–
 || 1 || 2017–20
 || 1 || 2003/04
 || 2 || 2015/16, 2018/19
 || 1 || 2016/17
 || 1 || 2013/14
 || 1 || 2020–22
 || 1 || 2014/15, 2022–
 || 1 || 2011/12
 || 1 || 2006/07
 || 1 || 2010/11
 || 1 || 2003/04
 || 0 || 2022–

A-Junioren Bundesliga West 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der A-Junioren Bundesliga West.
 !! ↓Abstiege !! Spielzeiten
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 2 || 2003–05, 2007/08,2009–
 || 1 || 2004/05, 2006–
 || 4 || 2003–11, 2012–15,2016–18, 2019–22
 || 4 || 2003–09, 2012–14,2015–17, 2018/19,2020–
 || 3 || 2007/08, 2009/10,2011–13, 2014–
 || 4 || 2003–05, 2006–10,2011–13, 2018–22
 || 2 || 2005/06, 2011–14,2016–
 || 1 || 2004–12
 || 4 || 2008/09, 2010–12,2013–17, 2019–22
 || 3 || 2004–07, 2010–12,2013–15, 2022–
 || 2 || 2003–07, 2008–11
 || 3 || 2003/04, 2005/06,2017–19, 2020–
 || 2 || 2014/15, 2016/17,2019–
 || 4 || 2012/13, 2015/16,2017/18, 2020–22
 || 1 || 2014–16
 || 2 || 2003/04, 2009/10
 || 2 || 2005/06, 2007/08
 || 2 || 2006/07, 2010/11
 || 1 || 2008/09
 || 1 || 2017/18
 || 1 || 2003/04
 || 1 || 2018/19
 || 1 || 2013/14
 || 1 || 2015/16
 || 0 || 2022–
 || 0 || 2022–

A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest.
 !! ↓Abstiege !! Spielzeiten
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 0 || 2003–
 || 1 || 2003–05, 2006–
 || 0 || 2005–
 || 0 || 2004–
 || 3 || 2003–12, 2013–15,2016–22
 || 1 || 2003–06, 2007–
 || 1 || 2003–17, 2022–
 || 2 || 2003–18, 2019–22
 || 3 || 2003–07, 2009–13,2014–19, 2020–
 || 2 || 2010/11, 2012–15,2016–
 || 5 || 2003–08, 2012/13,2016/17, 2018/19,2021/22
 || 4 || 2004/05, 2008/09,2011–14, 2017/18,2021–
 || 1 || 2015–17, 2018–
 || 1 || 2015/16, 2017–
 || 3 || 2003–07, 2010/11,2019–22
 || 4 || 2003/04, 2011/12,2014–16, 2020–22
 || 3 || 2004/05, 2009/10,2015/16, 2020–
 || 2 || 2005/06, 2007–10
 || 3 || 2003/04, 2008/09,2019–22
 || 2 || 2006–08, 2013/14
 || 3 || 2009/10, 2011/12,2014/15
 || 1 || 2013/14, 2020–
 || 2 || 2010/11, 2017/18
 || 2 || 2012/13, 2018/19
 || 1 || 2006/07, 2022–
 || 1 || 2007/08
 || 1 || 2008/09
 || 1 || 2003/04
 || 1 || 2005/06, 2022–
 || 1 || 2021/22

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
A-Junioren-Bundesliga